Сент-Андре́-де-Рокло́нг, Сент-Андре-де-Роклонґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 105 км на південний захід від Монпельє, 45 км на схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 512 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Андре-де-Роклонг на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Андре-де-Роклонг
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-де-Роклонг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од